Overload  – singolo delle Sugababes del 2000
 Overload  – album degli Anthem del 2002
 Overload  – album degli Harem Scarem del 2005
 Overload  – singolo degli Ashland High del 2012